Margalef bezeichnet:

 Margalef, ein katalanischer Ort in der Provinz Tarragona

Margalef ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Margalef (* 1956), uruguayischer Radsportler
 Ramón Margalef (1919–2004), katalanischer Ökologe, Umweltwissenschaftler und Limnologe
 Tomás Margalef (* 1977), uruguayischer Radsportler